Antioch Christian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Antioch Christian Church (Kentucky), NRHP-Nr. 79003566
 Antioch Christian Church (Missouri), NRHP-Nr. 79001358
 Antioch Christian Church (South Carolina), NRHP-Nr. 77001212